Municipio de Harlan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harlan (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Harlan (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Harlan (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Harlan (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Harlan (condado de Warren, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Warren.